Джей Дефео (, полное имя Mary Joan «Jay» DeFeo; 1929—1989) — американская  и .

Относится к поколению битников, работала с 1950 по 1989 год в районе залива Сан-Франциско (San Francisco Bay Area).

Биография 
Родилась 31 марта 1929 года в городе Хановер, штат Нью-Гэмпшир, была единственным ребёнком в семье итало-американского студента-медика и его жены — медсестры из австрийской иммигрантской семьи.

В 1932 году семья переехала в район залива Сан-Франциско, где отец поступил на медицинский факультет Стэнфордского университета. Брак её родителей был проблемным, и Джей часто разлучалась с ними на протяжении всего раннего детства. Она провела один год в медицинском учреждении, когда ей было четыре года, её периодически отправляли жить к бабушке и дедушке по материнской линии в сельскую местность штата Колорадо. После того как её родители в 1939 году развелись, девочка переехала с матерью в Сан-Хосе, штат Калифорния.

Имя «Джей» она получила в средней школе, где её наставником был учитель рисования. Также на её художественные наклонности повлиял сосед — коммерческий художник по имени Микеланджело. В 1946 году она поступила в Калифорнийский университет в Беркли, где познакомилась с искусством Сан-Франциско и приняла абстрактный экспрессионизм. Благодаря художнице  Дефео познакомилась с североамериканским искусством в своих университетских исследованиях в Беркли. Она получила степень бакалавра (BFA) в 1950 году и степень магистра (MFA) в 1951 году. В университете Дефео училась с Сэмом Фрэнсисом и  — двумя калифорнийскими художниками, с которыми у неё оставались дружественные отношения долгое время после окончания университета.

На полученную в 1951 году стипендию художница много путешествовала по Европе, где активно работала. За три месяца во Флоренции она написала более двухсот картин. Также изучала африканское и доисторическое искусство в парижских и лондонских библиотеках. После короткого пребывания в Париже и Лондоне она путешествовала по Северной Африке. Вернувшись в Беркли, Джей Дефео сняла квартиру и устроилась на случайную работу, продолжая свои художественные эксперименты с изображением и материалами. Некоторое время работала, преподавая искусство в колледже California College of the Arts. В середине 1950-х годов она зарабатывала тем, что изготавливала и продавала ювелирные изделия. Именно в этот период она познакомилась с  — студентом California College of the Arts, сторонником того, что было названо «персонализированным дада». Они поженились в 1954 году и вместе делили студию, где общались с артистами, писателями и джазовыми музыкантами.

В 1954 году Уолли Хедрик, Дебора Ремингтон, Хейворд Кинг ( Hayward King), , Джон Райан (John Ryan) и  основали легендарную художественную галерею  на  в Сан-Франциско, на месте галереи King Ubu Gallery, которой управляли Джесс Коллинз и Роберт Данкен.

В 1959 году ДеФео была включена в выставку «Шестнадцать американцев» («Sixteen Americans»), курируемую Дороти Миллер и проведённую в Нью-Йоркском музее современного искусства. После этого у неё была персональная выставка в галерее Ферус в Лос-Анджелесе.

В течение четырёх десятилетий своего творчества Джей Дефео создала много рисунков, картин на бумаге, фотографий, коллажей и фотоколлажей. Она заняла должность преподавателя в Художественном институте Сан-Франциско, в 1980 году она стала профессором на факультете . В 1987 году Дефео отправилась в Африку, что вдохновило её на создание серии абстрактных рисунков под названием «Отражения Африки» («Reflections of Africa»).

Личная жизнь 
Уолли Хедрик и Джей ДеФео развелись в 1969 году, после чего у неё были длительные отношения с одним молодым человеком.

В 1988 году ей поставили диагноз рак лёгких, сделали операцию и химиотерапию, но художница продолжала работать.

Умерла в Окленде, Калифорния, 11 ноября 1989 года.

Творческое наследие 

Самой известной работой Джей Дефео стала картина «Роза» («The Rose», 1958—1966), на создание которой понадобилось почти восемь лет. Картина весит более одной тонны, она имеет десять с половиной футов высоты и почти фут толщины — произведение настолько велико, что его пришлось извлекать из студии с помощью вилочного погрузчика. Часть стены, примыкающая к окну, была выбита для создания достаточного отверстия, чтобы работа могла через него пройти. После добавления отделочных деталей в «Розу» в 1966 году Дефео взяла четырёхлетний перерыв в своем творчестве. Создание «Розы» было задокументировано в короткометражном фильме Брюса Коннера, друга Джей Дефео, озаглавленном «Белая роза» («The White Rose», 1967). В настоящее время произведение находится в коллекции Музея американского искусства Уитни.

Работы художницы находятся во многих музеях, включая Нью-Йоркский музей современного искусства, Музей современного искусства Сан-Франциско, Чикагский институт искусств, Музей Гетти, Смитсоновский музей американского искусства, Музей искусств округа Лос-Анджелес, Музей изящных искусств Хьюстона и других местах.

Выставки работ Дефео проходят по настоящее время. Самая большая ретроспективная коллекция её произведений была представлена Музеем американского искусства Уитни с 28 февраля по 2 июня 2013 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Jay DeFeo (1929—1989)
 Flower Power | A Jay DeFeo retrospective

Преподаватели Института искусств Сан-Франциско
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли